Llanquihue může být:

 Llanquihue (jezero) – jezero v Chile
 Llanquihue (město) – město v Chile
 Llanquihue (řeka) – řeka v Chile
 Llanquihue (provincie) – provincie v Chile